ЖК — аббревиатура, может означать:
 ЖК — женская консультация
 ЖК — жидкие кристаллы
 ЖК — жилой комплекс
 ЖК — жилищный кооператив

См. также 
 ЖК-дисплей
 ЖСК
 ЖКХ